Alberweiler bezeichnet:

 Alberweiler (Schemmerhofen), Ortsteil der Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Alberweiler (Herdwangen-Schönach), Ortsteil der Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Albertsweiler, Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg